Шва́гер, шва́ґер, шва́ґор, шваґро́, шва́ґров, шо́вґор, шваґерко — термін свояцтва, чоловік сестри або брат дружини або чоловіка, залежно від значення уживається як синонім свояка, шурина чи зятя. Слово «шваґер» походить (можливо, через посередництво ) від  (родич чоловічої статі зі сторони чоловіка або дружини) < сер.-в.-нім. і сер.-н.-нім. swager < дав.-в.-нім. swagur. Вважається спорідненим з ,  («свекор»), які виводять від  («батько чоловіка», «свекор»). Менш ймовірне розглядання німецького слова як слов'янізму (svak < svojak).

Жіноча форма шва́грова також може вживатися в кількох значеннях: для позначення своячки (сестри дружини), зовиці (сестри чоловіка) чи братової (дружини брата).

Див. також 
 Шурин
 Своячка

Примітки

Література 
 Ruth Gall: Problemfall Schwiegermutter. Zusammen mit dem Partner aus der Krise. Goldmann, München 1999, ISBN 3-442-15009-4.

Сім'я
Родинні зв'язки